Tally Ho bezeichnet:
 in der britischen Jägersprache einen Ruf bei der Sichtung eines Fuchses bei der Fuchsjagd
 „Tally Ho!“, ein Album des britischen Musikers Luke Vibert
 „Tally-Ho“, ein Album der deutschen Band Les Immer Essen
 HMS Tally-Ho (P317), ein U-Boot der britischen Royal Navy
 Tally Ho (Boot), britischer Gaffelkutter, 1927 Gewinner der Fastnet-Regatta

Tally Ho ist der Name folgender Orte:
 Tally Ho (Victoria), ein Stadtteil von Burwood East, Victoria, Australien
 Tally Ho (North Carolina), einen Township des Granville County, North Carolina, USA